Окси́я (, от  — острый, быстрый, высокий):
 Оксия — надстрочный диакритический знак в древнегреческом языке, обозначавший острое ударение.
 Оксия — верхний голос двухголосия в византийском греческом пении. Нижний называется исон.
 Оксия — необитаемый остров в Ионическом море.